Guestfalia, aus dem Lateinischen für Westfalen, ist ein Name mehrerer Studentenverbindungen, unter anderem: 

 AV Guestfalia Tübingen, eine 1859 gegründete nichtschlagende katholische Studentenverbindung in Tübingen
 Corps Guestfalia Greifswald, eine 1837 gegründete pflichtschlagende und farbentragende Studentenverbindung in Greifswald